Zum persischen Personennamen Kawous (Kā'ūs, Kavus, Kāvūs, Kaus, Kāōs) -   - siehe

 Kai Ka'us (Kai Kawus) 1291–1298
 Kai Kawus
 Kai Kaus I.
 Kai Kaus II.

Der Name ist auch Ortsname, zum Beispiel:
 Kavus (auch: Kāvūs), Ort im Sahneh County, Kermānschāh (Provinz), Iran
 Kavus-e Hamdan (auch: Kāvūs-e Ḩamdān), Ort im Hoveyzeh County, Provinz Chuzestan, Iran

Siehe auch Qabus ( Ghābus):
 Qabus ibn Said
 Qabus-nama
 Gonbad-e Qabus

Siehe auch:
 Kavus